iQue (società), società cinese produttrice di videogiochi
iQue Player, uno dei prodotti della iQue
iQue (Garmin), un palmare prodotto dalla Garmin